Ве́ра Алекса́ндрова: Александрова, Вера (1893—1968) — шведская танцовщица балета и хореограф русского происхождения.
  Анисимова-Александрова, Вера Васильевна (1906―1997) ― советский учёный-гистолог, доктор медицинских наук.
 Александрова, Вера Даниловна (1910—1989) — советский ботаник.
 Александрова, Вера Ивановна (1902 — конец 1920-х) — советская художница.